Tupper ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Tupper (1821–1915), kanadischer Premierminister
 Cyrus R. Tupper (1860–1945), US-amerikanischer Richter und Politiker
 Earl Silas Tupper (1907–1983), US-amerikanischer Erfinder und Gründer des Unternehmens Tupperware
 James Tupper (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Katherine Tupper Marshall (1882–1978), US-amerikanische Schauspielerin, Autorin und Generalsgattin
 Martin Farquhar Tupper (1810–1889), englischer Autor und Poet
 Stanley R. Tupper (1921–2006), US-amerikanischer Politiker
 Tristram Tupper (1886–1954), US-amerikanischer Autor
 William Johnston Tupper (1862–1947), kanadischer Politiker

Ort in Kanada:
 Tupper, früherer Name eines kleinen Orts in British Columbia, siehe Tomslake

Siehe auch:
 Tupper Lake
 Tupperware